Miike Snow — шведская электро-поп-группа, состоящая из Кристиана Карлссона (), Понтуса Виннберга () и Эндрю Вайет (). Группа была образована в 2007 году. Своим названием коллектив обязан японскому режиссёру Такаси Миикэ () в честь фамилии которого, собственно, и названо трио. Ещё до Miike Snow Кристиан Карлссон и Понтус Винберг писали для Кайли Миноуг, Бритни Спирс и Мадонны. В ту пору дуэт Карлссона и Винберга назывался Bloodshy & Avant. За легендарную композицию «Toxic», написанную для Бритни Спирс Bloodshy & Avant были номинированы на премию Грэмми.

Дискография

Альбомы 
 2009 — Miike Snow
 2012 — Happy To You
 2016 — iii

Синглы 
Genghis Khan — сингл 2015 года с альбома iii (2016)

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт 2
 Miike Snow (No 554)

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2007 году
Музыкальные коллективы в стиле синти-поп из Швеции